Saint-Jacques – comune francese
 Saint Jacques – frazione di Ayas